Dada steht für
 eine künstlerische und literarische Bewegung, siehe Dadaismus
 das daraus namentlich abgeleitete Studioalbum DaDa von Alice Cooper

Dada ist der Familienname folgender Personen:
 David Dada (* 1993), südsudanesischer Fußballspieler
 Fola Dada (* 1977), deutsche Pop- und Jazz-Sängerin, Gesangslehrerin und Hochschuldozentin
 Nayyar Ali Dada (* 1943), pakistanischer Architekt

DadA steht für: 
 Datenbank des deutschsprachigen Anarchismus

Siehe auch:
 Dadda
 Data
 Tata
 D’Adda

Abkürzung